Casa Castells (Artesa de Segre)
 Casa Castells (Esparreguera)
 Casa Castells (Talarn)
 Casa Castells (Tremp)